Цей список показує найбільших світових виробників ріпчастої цибулі та цибулі шалот у 2020 році  згідно з даними ФАО оприлюдненими у 2021 році.

Країни що виробили більше 500 000 тонн

Див. також 
 Цибуля городня
 Цибуля шалот

Джерела
 FAO complete list 		

Макроекономіка
Зведені дані щодо сільськогосподарського виробництва
цибуля